Danny Vieira da Costa, né le  à Neuss, est un footballeur germano-angolais. Il évolue au poste de défenseur droit au FSV Mayence.

Carrière 

Danny da Costa joue son premier match professionnel le  contre l'Atlético Madrid, en Ligue Europa. Il rejoint le FC Ingolstadt en prêt au mercato d'été 2012, puis définitivement en 2014. Il revient dans son club formateur durant l'été 2016.

Son père étant angolais, il est approché par la fédération angolaise en vue d'une éventuelle sélection internationale en 2014 mais décline l'invitation, préférant jouer en faveur de l'Allemagne.

Le 30 mai 2017, il signe un contrat en faveur de L'Eintracht Francfort.

Statistiques

Palmarès 
 Eintracht Francfort
 Coupe d'Allemagne (1) :
 Vainqueur en 2018

 Ligue Europa (1) :
 Vainqueur : 2022

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur allemand
Footballeur angolais
Joueur du Bayer Leverkusen
Joueur du FC Ingolstadt 04
Joueur de l'Eintracht Francfort
Joueur du 1. FSV Mayence 05
Naissance en juillet 1993
Naissance à Neuss